

Україна 
 Козулька — село у Жовківському районі Львівської області.

Російська Федерація 
 Козулька — селище міського типу в Козульському районі Красноярського краю Російської Федерації.